Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Beust e Daniel Contet che hanno battuto in finale Jiří Hřebec e František Pála 3-6, 6-1, 12-10, 6-2.

Teste di serie 
 Ilie Năstase /  Ion Țiriac (semifinali)
 Jiří Hřebec /  František Pála (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1972